Podzus ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Podzus (* 1959), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Richard Podzus (1902–1979), deutscher Politiker (KPD), MdBB

Siehe auch:
 Podszus